De Svenska Cupen 2003 was de 48ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 27 maart en eindigde op 1 november met de finale in het Råsunda Stadion in Solna. De beker ging voor de tweede keer (na 2001) naar IF Elfsborg, dat in de finale met 2-0 won van Assyriska Föreningen door twee treffers van Lasse Nilsson.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2003
Superettan 2003

2003
Svenska Cupen